Kiprich Dániel (Dordrecht, 1989. október 19. –) magyar labdarúgó.

Édesapja Kiprich József korábbi 70-szeres válogatott labdarúgó.

További információk 
MLSZ
HLSZ
Transfermarkt

Dordrechtiek
Élő személyek
1989-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Lombard Pápa labdarúgói
A Gyirmót SE labdarúgói
Az FC Tatabánya labdarúgói
A Szolnoki MÁV labdarúgói
A Kazincbarcikai SC labdarúgói
A Békéscsabai Előre labdarúgói